Вторая хорватская футбольная лига 2010/2011 годов () — 20-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 21 августа 2010 года и закончится 29 мая 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2010/2011
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2010 году
Спорт в Хорватии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011